La Temporada 1899 de la Liga Nacional fue la vigésimo cuarta temporada de la Liga Nacional.

Los Brooklyn Superbas lograron su segundo campeonato en la liga.

Estadísticas

Véase también 
 Liga Nacional
 Grandes Ligas de Béisbol
 Campeones de la Serie Mundial de Béisbol

Referencias 

1899
Estados Unidos en 1899
Deporte en 1899